Матай — село, Аксуський район, Жетисуська область, Казахстан
 Матай — річка у Хабаровському краї Росії, ліва притока Хора